Edil romà magistratura romana
 Edil curul
 Edil plebeu
 Regidor